Посельский — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области. Входит в состав Теркинского сельского поселения

История

География 
Населённый пункт расположен на западе области, в 15 км северо-восточнее х. Теркин и находится по берегам реки Арчеда, возле лесного массива.

Площадь 42 га, хутор разбит на три отдельных квартала.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: Речная и Сиреневая.

Абсолютная высота 73 метра над уровня моря
.
 Географическое положение
Расстояние до

центра сельсовета хутора Теркин: 15 км.

районного центра города Серафимович: 43 км.

областного центра Волгоград: 155 км.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 8 человек мужчин 5, женщин — 3 (62,5 и 37,5 % соответственно)).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % из общей численности населения в 4 человека

Инфраструктура 
Развито лично-подсобное хозяйство.

Достопримечательности 
Государственный ботанический памятник природы Арчединско-Донские пески — одна из самых северных пустынь России.

Транспорт 
Улица Сиреневая связывает три квартала хутора.

Просёлочные дороги связывают хутор с близлежащими населёнными пунктами.

Примечания

Ссылки 
 	
 
  .

Населённые пункты Серафимовичского района
Населённые пункты на Арчеде